Турнир «Skate Canada International 2015» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2015/2016. Состоялся в Летбридже (Канада) с 30 октября по 1 ноября 2015 года. Организатором турнира являлся Skate Canada при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в ENMAX Центр в четырёх категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Снявшиеся фигуристы 
Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года. Ниже указаны эти фигуристы в порядке заявлений.

Первым фигуристом который не выступит в серии Гран-при стал Рональд Лам (Гонконг). Он принял решение завершить спортивную карьеру. В конце сентября из-за травмы головы снялся со стартов американский фигурист Джошуа Фаррис. В середине сентября снялась со старта грузинская одиночница Элене Гедеванишвили. За неделю до старта снялся из-за травмы немецкий одиночник Петер Либерс.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

2015 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2015 году
Октябрь 2015 года
Ноябрь 2015 года
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Международные спортивные соревнования в Летбридже